Edin Salkić ist der Name folgender Personen:

* Edin Salkić (Fußballspieler, 1988) (* 1988), slowenischer Fußballspieler
 Edin Salkić (Fußballspieler, 1989) (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Edin Salkić (Fußballspieler, 1998) (* 1998), bosnischer Fußballspieler